Кинтанар-де-ла-Орден () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 88 км². Население — 12873 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Города-побратимы 
  Ле-Ман, Франция (1980)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Quintanar de la Orden
 MLV Digital. Revista Independiente de Información de Quintanar de la Orden
 Revista La Encina
 QuintanardelaOrden.org Red Social de Quintanar en Internet

Муниципалитеты Толедо